Die Endrunde um den DFB-Pokal 2007 der Männer fand zwischen September 2006 und Mai 2007 statt. Dieser Wettbewerb war die 64. Ausspielung des deutschen Vereinspokals und endete mit dem Endspiel am 26. Mai 2007 im Berliner Olympiastadion. Pokalsieger wurde der 1. FC Nürnberg.

Viele als stark eingestufte Mannschaften schieden relativ früh aus. Werder Bremen und der Hamburger SV verloren bereits in der ersten Runde, Schalke, Leverkusen und Borussia Dortmund folgten in der zweiten. Im Achtelfinale unterlag dann der Titelverteidiger Bayern München gegen Alemannia Aachen.

Im Finale spielte der VfB Stuttgart gegen den 1. FC Nürnberg. Stuttgart hatte erst eine Woche zuvor die Meisterschaft gewonnen und somit die Chance auf das erste Double der Vereinsgeschichte. Nürnberg hingegen hatte die Liga auf Platz sechs beendet, was die beste Saison seit 1987/88 bedeutete. Obwohl Nürnberg beide Ligaspiele gegen Stuttgart gewonnen hatte, galt der VfB als Favorit. Nürnberg gewann jedoch 3:2 nach Verlängerung, was für den „Club“ den ersten Titelgewinn seit 39 Jahren und den ersten Pokalsieg seit 1962 bedeutete. Nürnberg hatte damit vier Siege bei sechs Finalteilnahmen erreicht und zog mit Eintracht Frankfurt als fünftbeste Pokalmannschaft gleich. Zudem wurde erstmals seit 1979 wieder ein Finale in der Verlängerung entschieden.

Erstmals seit 2002 gab es kein Double, als bei der Meisterschaft von Borussia Dortmund der FC Schalke 04 Pokalsieger wurde.

Als Pokalsieger nahmen die Nürnberger am UEFA-Pokal 2007/08 teil, wo sie im Sechzehntelfinale gegen Benfica Lissabon ausschieden.

Teilnehmende Mannschaften 
Für die erste Runde waren folgende 64 Mannschaften qualifiziert:

Übersicht 
Die jeweils obige Mannschaft besitzt Heimrecht.

1 Sieg nach Verlängerung2 Sieg im Elfmeterschießen

1. Hauptrunde 

Die Partien der 1. Hauptrunde fanden am 8., 9. und 10. September 2006 statt.

|}

2. Hauptrunde 

|}

Achtelfinale 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale

Siegermannschaft 

(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Beste Torschützen 

Dazu 22 Spieler mit je zwei Toren und 119 Spieler mit je einem Tor.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Deutscher Fußball-Bund über den DFB-Pokal 2007 der Männer
 Bilder des Endspiels
 Fotos der Siegesfeier des 1. FC Nürnberg

200607
Fußballsaison 2006/07